Duńska 1. division w piłce nożnej (1986) był 74. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Brøndby IF. Nowym mistrzem Danii został zespół Aarhus GF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii